Чемпіонат Угорщини з футболу 1997—1998 — 96-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Уйпешт.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб МТК взяв участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 як переможець Кубку Угорщини 1997—1998.
2. Після закінчення сезону клуб Галадаш змінив назву на Галадаш-Мілош.
3. Після закінчення сезону клуб Шіофок Баняс змінив назву на Шіофок.
4. Після закінчення сезону клуб Вац змінив назву на Вац Золлнер.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|10/14 червня 1998

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1997—1998
Угорщина
Угорщина
1997 в угорському спорті‎
1998 в угорському спорті‎